Gelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gelang, Banjarnegara, by, 
 Gelang, Jepara, by, 
 Gelang, Sidoarjo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar